Нуцерія () — латинський топонім. Може стосуватися до:
 Нуцерія Альфатерна (Nuceria Alfaterna) — давньоримське місто, що розташовувалося між сучасними італійськими містами Ночера-Інферіоре і Ночера-Суперіоре.
 Нуцерія Камеллана (Nuceria Camellana) — давньоримська назва міста Ночера-Умбра
 Нуцерія Паганорум (Nuceria Paganorum) — латинська назва цивітусу , що існував з XVI ст. до 1806 р.